Staw Browarny w Gdańsku
 Staw Browarny w Poznaniu